Дискографія «Blur», англійської альтернативної рок-групи, складається з семи студійних альбомів, п'яти збірок, чотирьох відеоальбомів і двадцяти шести синглів.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Концертні альбоми

Бокс-сети

Сингли

Музичні відео

Відео-альбоми

Примітки

Посилання 
 Дискографія  на vblurpage.com

Blur